Hans Hedberg
20282 Hedberg
Mitch Hedberg
Johan Hedberg
Hollis Dow Hedberg
Tor Harald Hedberg
Carl Gustav Hedberg
Desambiguações de sobrenomes